Spanyolország
El Campillo, település Huelva tartományban
El Campillo, település Valladolid tartományban
El Campillo, település Toledo tartományban